Чемпионат Кипра сезона 2000/2001 — 63-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2000/2001
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2000 году
Спорт на Кипре в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001